

Italia

Emilia-Romagna 
Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Contignaco, frazione di Salsomaggiore Terme
Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Gainago, frazione di Torrile

Lombardia 
 Pieve di San Giovanni Battista – antica pieve dell'arcidiocesi di Milano con capoluogo Busto Arsizio

Marche 
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Carpegna

Piemonte 
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Vespolate

Toscana 
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Buti
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Casaglia, nel comune di Montecatini Val di Cecina
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Castiglione della Pescaia
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa nel comune di Civitella Paganico, presso il Castello di Casenovole
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Lustignano, nel comune di Pomarance
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa situata in località Palagione, presso Roncolla nel comune di Volterra
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa situata a Pievasciata nel comune di Castelnuovo Berardenga
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Pomarance
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa di Querceto, frazione del comune di Montecatini Val di Cecina
 Pieve di San Giovanni Battista – chiesa situata a Radicondoli
Pieve di San Giovanni Battista – Pieve Fosciana
Pieve di San Giovanni Battista – Borgo a Mozzano
Pieve di San Giovanni Battista – Campagnatico
Pieve di San Giovanni Battista – Cavriglia
Pieve di San Giovanni Battista – Corazzano, frazione di San Miniato
Pieve di San Giovanni Battista – Lucca
Pieve di San Giovanni Battista – Lucignano d'Arbia, frazione di Monteroni d'Arbia
Pieve di San Giovanni Battista – Mensano, frazione di Casole d'Elsa
Pieve di San Giovanni Battista – Molli, località di Sovicille
Pieve di San Giovanni Battista – Misileo, frazione di Palazzuolo sul Senio
Pieve di San Giovanni Battista – Pernina, località di Sovicille
Pieve di San Giovanni Battista – Pievescola, frazione di Casole d'Elsa
Pieve di San Giovanni Battista – Ponte allo Spino, località di Sovicille
Pieve di San Giovanni Battista – Recenza, località di Sovicille
Pieve di San Giovanni Battista – Rosia, frazione di Sovicille 
Pieve di San Giovanni Battista – San Giovanni d'Asso, frazione di Montalcino
Pieve di San Giovanni Battista – San Giovanni Valdarno
Pieve di San Giovanni Battista – Sant'Ansano, frazione di Vinci
Pieve di San Giovanni Battista – Vicchio
Pieve di San Giovanni Battista – Ville di Corsano, frazione di Monteroni d'Arbia
Pieve di San Giovanni Battista ad Ancaiano – presso il Castello di Monte Antico a Civitella Paganico 
Pieve di San Giovanni Battista – Galatrona a Bucine
Pieve di San Giovanni Battista al Bozzone – Siena
Pieve di San Giovanni Battista – Montecodano a Civitella Paganico 
Pieve di San Giovanni Battista in Jerusalem – San Donnino, frazione di Certaldo

Pagine correlate
Chiesa di San Giovanni Battista
Basilica di San Giovanni Battista
Chiesa di San Giovanni Decollato.